Садлбрук има више значења:
 Садлбрук (Аризона)
 Садлбрук (Мисури)